Linschoten (dorp), een dorp in de Nederlandse gemeente Montfoort
Linschoten (water), een water dat van Linschoten naar Woerden loopt
Landgoed Linschoten, een landgoed bij Linschoten
Kasteel Linschoten, een voormalig kasteel bij Linschoten
VV Linschoten, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Linschoten

Personen:
Jan Huygen van Linschoten (ca. 1563-1611), een Nederlands koopman, ontdekkingsreiziger en schrijver
Johannes Linschoten (1925-1964), een Nederlands psycholoog
Paul Strick van Linschoten (1769-1819), een Nederlands politicus
Robin Linschoten (1956), een Nederlands politicus en bestuurder

Zie ook 
Lange Linschoten (water) 
Lange Linschoten (buurtschap)
Linschoten-Vereeniging, een Nederlandse vereniging die reisverslagen en landbeschrijvingen publiceert